T4, T-4, T.4, T.IV ou T04 peut faire référence à :

Astronautique 
 Soyouz T-4 est une mission spatiale soviétique.

Cinéma 
 Terminator Renaissance (Terminator Salvation), film de McG sorti en 2009.

Domaine militaire 
 Action T4, l'ancien nom de code de l'opération nazie visant à "épurer" le corps social des handicapés ;
 Cagiva T4, une moto italienne utilisée dans l’armée française ;
 Fokker T.IV, un hydravion militaire néerlandais ;
 Kawasaki T-4, un avion d’entraînement japonais ;
 Masstech T4, un véhicule militaire léger français ;
 Soukhoï T-4, un projet d’avion militaire soviétique ;
 T-4 Atomic Demolition Munition, une arme nucléaire américaine.

Électricité 
 T4, une taille de Tube fluorescent (diamètre de 13mm).

Informatique 
 Fichier T4, pour Text Template Transformation Toolkit, un template de génération de code source, inclus dans le Framework .NET ;
 SPARC T4 (en), un microprocesseur, sorti en 2011.

Musique 
 T4, un type de baguettes utilisées en percussions.

Sciences 
Anatomie
 T4, quatrième vertèbre thoracique dans la colonne vertébrale ;
 T4, quatrième nerf spinal thoracique.

Biologie et médecine 
 Cellules T4, des neurones du lobe optique ;
 Écrasements de plusieurs parties du corps (T04), d'après la classification internationale des maladies ;
 Lymphocyte T4, plus correctement désigné par les termes "lymphocyte T CD4" ou "lymphocyte T auxiliaire" ;
 Phage T4, un bactériophage ;
 T4 ou thyroxine, une hormone thyroïdienne.

Télécomunication 
 T.4, une normalisation des télécopieurs du Groupe 3 pour la transmission de documents, selon la liste des normes de l'Union internationale des télécommunications.

Transports 
Automobile 
 Troller T4, un modèle du constructeur brésilien Troller Veículos Especiais ;
 Volkswagen Transporter T4, quatrième génération du Volkswagen Transporter, utilitaire fabriqué par Volkswagen de 1990 à 2003.

Aviation 
 .

Transports en commun
 , différentes lignes de tramway et de train.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres